

Géographie 
 Téhéran, ville et capitale de l'Iran.

Culture audiovisuel 

 Téhéran (Tehroun), film franco-iranien réalisé par Nader T. Homayoun, sorti en 2009. 
 Téhéran (série télévisée), est une série télévisée diffusée par Apple TV+ depuis 2020.

Personnalités publiques 
 Julio Teheran, né en 1991, est un joueur colombien de baseball.

Voir aussi

 Téhéran 43, film franco-helvético-soviétique réalisé par Alexandre Alov et Vladimir Naoumov sorti en 1981.
 Journal de Téhéran, quotidien en langue française basé à Téhéran qui a paru de 1935 à 1979.